Michael Nunn est le nom de plusieurs personnes :

 Michael Nunn (1963-), boxeur américain ;
 Michael Nunn (1967-), danseur et chorégraphe britannique.

Homonymie